

Geografia

Francia 
 Hagen – comune del dipartimento della Mosella (Lorena)

Germania 
 Hagen – città extracircondariale della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Hagen – comune del circondario di Segeberg (Schleswig-Holstein)
 Hagen am Teutoburger Wald – comune del circondario rurale di Osnabrück (Bassa Sassonia)
 Hagen im Bremischen – comune del circondario rurale di Cuxhaven (Bassa Sassonia)
 Hagen – frazione della città di Delbrück nel circondario di Paderborn (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hagen – frazione della città di Genthin nel circondario rurale di Jerichower Land (Sassonia-Anhalt)
 Hagen – frazione della città di Wittingen nel circondario rurale di Gifhorn (Bassa Sassonia)
 Hagen – frazione della città di Sundern (Sauerland) nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Groenlandia 
 Fiordo di Hagen

Papua Nuova Guinea 
 Mount Hagen – città nella regione delle Terre Alte (provincia degli Altopiani Occidentali)

Onomastica 
 Hagen – nome proprio di persona tedesco maschile
 Hagen – forma danese del nome proprio di persona norvegese Håkon

Persone 
 Carl I. Hagen (1944), politico norvegese
 Erik Hagen (1975), calciatore norvegese
 Erik Hagen (1941), calciatore norvegese
 Edvald Boasson Hagen (1987), ciclista norvegese
 Jean Hagen (1923-1977), attrice statunitense
 Nina Hagen (1955), cantante tedesca
 Tom Hagen – personaggio del romanzo Il padrino di Mario Puzo
 Tom Harald Hagen (1978), arbitro norvegese 
 Walter Hagen (1892-1969), golfista statunitense
 Albrecht von Hagen (1904-1944), giurista tedesco

Altro 
 Numero di Hagen in matematica
 Hagen, personaggio della mitologia norrena
 Hagen – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1980
 Merak Hagen, nome originale di Artax, personaggio de I Cavalieri dello zodiaco